

Toponyme 

 Merì est une ville italienne située en Sicile.
 Meri est une ville camerounaise de la région de l'Extrême-Nord.

Patronyme 

 Arnold Meri (1919-2009), militaire soviétique, cousin de Lennart Meri ;
 Josef Meri (né en 1969), historien américain ;
 Lennart Meri (1929-2006), écrivain, cinéaste et homme politique estonien ;
 Linda Abu Meri (née en 1970), femme politique lettonne ;
 Veijo Meri (1928-2015), écrivain finlandais.

Autres 
 Meri, un genre d'araignées aranéomorphes de la famille des Sparassidae.
 le Meri, un parti politique israélien disparu.

Homonymie de toponyme